Pujehun (district), een district in de provincie Southern in Sierra Leone
 Pujehun (stad), de hoofdplaats van dit district